Júlia Ruiz (Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1992) é uma atriz e produtora brasileira.

Biografia 
Júlia Ruiz começou sua formação artística em teatro desde menina. Também fez curso de dublagem completo. Aos 10 anos fez teste no New York Barra Shopping, uma espécie de caça-talentos. Foi premiada com um book e contrato em agência pelo período de dois anos. Terminou o Ensino Médio na Escola Suíça. Fluente em três idiomas: inglês, espanhol e francês.

Foi preparada por vários profissionais da área: Andrea Cavalcanti, Andrea Avancini e Daniela Duarte.

Ao fazer 18 anos, formou-se em Cinema nos Estados Unidos e morou no país por oito anos, onde trabalhou em Los Angeles e em Nova York. Ainda na faculdade, a jovem abriu mão da sua experiência mirim nas telinhas para dar espaço a uma nova carreira, na área de produção. Atualmente, mora em São Paulo, de onde anunciou ter virado sócia de uma produtora audiovisual, chamada Moonheist.

Filmografia

Televisão

No teatro 

Atrizes do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro